Le bombardement d'Assilah peut faire référence à :
 Bombardement d'Assilah (1829)
 Bombardement d'Assilah (1860)